Князья муромские — правители Муромского княжества из династии Рюриковичей, с начала XI века киевские наместники, с 1097 года правители удела в составе Черниговского княжества, с середины XII века — независимого (находящегося под сильным владимирским, с середины XIV века московским влиянием) княжества. Род внесён в Бархатную книгу.

История
Установление княжеского правления в Муроме начинается со времён Владимира Святого. Его сын Глеб княжил в Муроме недолго, после него там сидели великокняжеские, затем черниговские наместники.

В борьбе за Муром с Мстиславом Владимировичем, Олег Святославич поручил город брату своему Ярославу, за которым и утвердились муромо-рязанские земли, которые в дальнейшем были раздроблены между наследниками на несколько уделов.

О причтенных к лику святых муромских князьях, живших в XI-XII веках, Константине и сыновьях его, Михаиле и Феодоре, не упоминаемых ни в летописях, ни в родословных, мы знаем только из жития их (Пролог под 21 мая), которое приписывает Константину постройку в Муроме многих церквей и просвещение народа. Прообразом Константина видимо следует считать Ярослава Святославича.

После Ярослава с 1129 по 1147 годы в Муроме правили его сыновья Юрий, Святослав и Ростислав.

Затем, с 1161 до 1174 годы, правнук Ярослава Юрий Владимирович, участвовавший в 1164 году в походе Андрея Боголюбского на волжских болгар.

Его сыновья Владимир и Давыд помогали великому князю владимирскому Всеволоду Большое Гнездо в его войнах против болгар и в усмирении князей рязанских. Давыд Юрьевич отождествляется с св. князем Петром, муромским чудотворцем.

Сын Давыда, Юрий вместе с сыном Олегом, пал, может быть, при встрече с Батыем.

При Ярославе Юрьевиче, в 1239 году, татары сожгли Муром; этот князь в последний раз упоминается в 1248 году.

После Ярослава Юрьевича на период более 100 лет нет никаких сведений о муромских князьях.

Только в 1351 году о князе Юрии Ярославиче упоминается:
«обнови град свой, отчину свою Муром, запустевший отдавна»
В 1354 году его выгнал из Мурома Фёдор Глебович, в том же году муромцы сопроводили князей в Орду, где оба соперника судились пред ордынскими князьями. Верх взял Фёдор, уморивший своего соперника в заточении.

После этого в летописях упоминаются муромские князья безымянно в походах великого князя рязанского Олега Ивановича и при его преемнике; но это, вероятно, были муромские князья только по происхождению, так как Муром ещё в 1392 или 1393 году перешёл, по ханскому ярлыку, к великому князю московскому Василию Дмитриевичу.

В 1408 году в Муроме правят уже московские наместники.

Список князей муромских 
   
 Давыд Святославич (1076—1093)
 Изяслав Владимирович (1095—1096)
 Ярослав Святославич (1096—1123)
 Всеволод Давыдович (1123—1127)
 Ярослав Святославич (повторно) (1127—1129)
 Юрий Ярославич (1129—1143)
 Святослав Ярославич (1143—1145)
 Ростислав Ярославич (1145—1147)
 Владимир Святославич (1147—1149)
 Ростислав Ярославич (повторно) (1149—1153)
 Владимир Святославич (повторно) (1155—1161)
 Юрий Владимирович (1162—1174)
 Владимир Юрьевич (1176—1205)
 Святой Петр Муромский (1205—1228)
 Юрий Давыдович (1228—1237)
 Ярослав Юрьевич (1237— после 1248)
 В 1248—1345 годах сведения о муромских князьях отсутствуют.
 Василий Ярославич (?—1345)
 Юрий Ярославич (1345—1354)
 Фёдор Глебович (1354—?)

Род князей Муромских 
                                                    Ярослав
                                                  (Панкратий), 
                                                   ум. 1129 г.
                                                   кн. Мурома, 
                                                Чернигова, Рязани
                                                       |
                 -----------------------------------------------------------------
                 |                                  |                            |
             Ростислав,                         Святослав,                      Юрий,
             кн. Рязани                         кн. Рязани                   кн. Мурома
                 |                                  |                            *
                 |                                  |
             князья                         Владимир,
            Рязанские                      кн. Рязани
                                                    |
                                                    |
                                                  Юрий
                                                    |
                                     -------------------------------
                                     |                             |
                                 Владимир                        Давыд 
                                     *                             |
                                                                   |
                                                                 Юрий
                                                                   |
                                                                   |
                                                                Ярослав                                 Глеб
                                                                   |                                      |
                                                        ---------------------------                       |
                                                        |                         |                       |
                                                      Юрий,                   Василий                   Фёдор,
                                                   кн. Мурома                     *                   кн. Мурома

Знак * — Потомства не оставил.

Примечания

Литература 
 ПСРЛ I, 57, 156, 191, 196, 201, 221, 226; II, 10, 21; III, 50 — 51; IV, 60, 99; V, 225, 245; VI, 122; VII, 100, 134, 173, 175, 210, 215—216; VIII, 62; IX, 137, 139, 154, 156, 195, 248; X, 5, 9, 16 — 17, 26, 54 — 55; X V, 400;
 «Летоп. Переясл.-Сузд.» (102);
 Карамзин (II, 182);
 Татищев (III, 470); Пролог, июня 25;
 
 
 

Муромские